Mount Carmel Cemetery, ou en français: Cimetière Mount Carmel, est un nom fréquemment donné aux cimetières catholiques, dans nombre de lieux, parmi ceux-ci:

 Cimetière Mount Carmel (Hillside) - cimetière où reposent les archevêques de Chicago et quelques célébrités du crime organisé, situé dans la banlieue de Chicago, à Hillside dans l'Illinois.
 Cimetière Mount Carmel (Wyandotte) - cimetière de Wyandotte dans le Michigan